Domingo Arenas puede referirse a:

Personas 
Domingo Arenas (militar mexicano) que participó de la Revolución mexicana;
Domingo Arena, político uruguayo.
Domingo S. Arenas, político peruano]]

Lugares

México 
 Domingo Arenas, municipio del estado de Puebla.
 Domingo Arenas localidad en el municipio de Zacatelco.
 Muñoz de Domingo Arenas, municipio del estado de Tlaxcala.

Monumentos 
 Monumento a Domingo Arenas, en Zacatelco, México